ECCB steht für:
 Eastern Caribbean Central Bank, Zentralbank für den Ostkaribischen Dollar und Währungsbehörde der Ostkaribischen Währungsunion
 European Conference on Computational Biology, langjähriger Wissenschaftskongress für Bioinformatik
 European Congress of Conservation Biology, langjähriger Wissenschaftskongress der Society for Conservation Biology

Abkürzung